Éric Voruz (1945-), homme politique suisse
 François Raoul Gustave Georges Voruz (1933-2018), général de brigade français.
 Jean-Simon Voruz (1810-1896), industriel et homme politique français
 Louis Voruz (1768-1824), homme politique suisse

 Voruz, famille de métallurgistes nantais originaires de Suisse